Gelmi ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Gelmi Bertocchi (1938–2016), italienischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Cochabamba
 Josef Gelmi (* 1937), italienischer Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Roy Gelmi (* 1995), Schweizer Fußballspieler